KPS-1 — одиночная звезда в созвездии Большой Медведицы на расстоянии приблизительно 863 световых лет (около 265 парсеков) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — +13,033m.

Вокруг звезды обращается, как минимум, одна планета.

Характеристики 
KPS-1 — жёлтая звезда спектрального класса G-F. Масса — около 0,892 солнечной, радиус — около 0,907 солнечного, светимость — около 0,444 солнечной. Эффективная температура — около 5165 К.

Планетная система 
В 2018 году у звезды обнаружена планета.

Примечания